Такмичење у ходању на 20 километара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу је одржано 28. августа. Тачмичење је одржано на улицама Тегуа, а старт и циљ је био и Меморијалом парку -{Gukchae-bosang}-.

Победници

Рекорди пре почетка Светског првенства 2011.

Најбољи резултати у 2011. години 
Десет најбољих ходача на 20 км у 2011. године пре почетка првенства (24. августа 2011), имале су следећи пласман.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Финале 

Легенда: СР = Светски рекорд, РСП = Рекорд светских првенстава, СРС = Светски рекорд сезоне (најбоље време сезоне на свету), РС = Рекорд сезоне (најбоље време сезоне), НР = Национални рекорд, ЛР = Лични рекорд

Спољашње везе 
 Резултати мушке трке у брзом ходању на 20 километара на званичном сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Ходање на 20 км на Светском првенству у атлетици на отвореном